Danao-See (engl. Lake Danao) steht für:

 Danao-See (Cebu), ein See in der philippinischen Provinz Cebu
 Danao-See (Leyte), ein See in der philippinischen Provinz Leyte
  Danao-See, ein See der im Balinsasayao Twin Lakes Natural Park, auf der philippinischen Insel Negros liegt
  Lake Danao, ein See auf der Insel Cagayan de Tawi-Tawi in der Sulusee